Села:
 Нестеренки — Полтавська область, Полтавський район
 Нестеренки — Сумська область, Липоводолинський район
 Нестеренки — Харківська область, Валківський район
 Нестеренки — Харківська область, Харківський район